Als Oktoberfest werden diverse Volksfeste im September oder Oktober bezeichnet, beispielsweise:

in Deutschland:
 Oktoberfest in München
 Oktoberfest Hannover
 Oktoberfest Limburg
 Oktoberfest Mainz, seit 2005 auf dem neu errichteten Messegelände
 Oktoberfest in München (Uebigau-Wahrenbrück)

Weitere:
 das Oktoberfest in Kitchener (bis 1916: Berlin) in der kanadischen Provinz Ontario
 das Oktoberfest Blumenau, seit 1984 in Santa Catarina, Brasilien
 das Oktoberfest Santa Cruz do Sul, seit 1984 in Rio Grande do Sul, Brasilien
 das Oktoberfest Zinzinnati in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio
 das Oktoberfest Windhoek, seit 1958 jährlich in Windhoek, Namibia
 das Wiener Wiesn-Fest, seit 2011 alljährlich auf der Kaiserwiese im Wiener Prater

Oktoberfest steht außerdem für:
 Oktoberfest, deutscher Roman von Christoph Scholder aus dem Jahr 2010, siehe Christoph Scholder#Oktoberfest
 Oktoberfest (Film), deutscher Kinofilm aus dem Jahr 2005
 Oktoberfest – Das offizielle Spiel zur Wiesn, Videospiel für den Nintendo DS
 Oktoberfest 1900, deutsch-tschechische Fernsehserie (2020)

Siehe auch: